Талды́кин — русская фамилия. Известные носители:
 Талдыкин, Алексей Григорьевич (1864—1922) — российский купец, кинофабрикант.
 Талдыкин, Григорий Игнатьевич (1901—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Талдыкин, Иван Гордеевич (1910—1945) — советский лётчик-истребитель, подполковник ВВС СССР.
 Талдыкин, Юрий Иванович (1932—2002) — советский художник и график.